Сірий — один із кольорів
 Сірий — американська пригодницька драма Джо Карнахана

Див. також 
 Сірий (прізвище)
 Сірий Клин — неофіційна назва Південно-Західного Сибіру і Північного Казахстану з кінця XIX—початку XX століття.
 Сірий Яр — селище в Україні, у Великобурлуцькому районі Харківської області.

 Сірий заєць
 Сірий журавель
 Сірий бабак
 Сірий буревісник
 Сірий варан
 Сірий вовк
 Сірий вовчок
 Сірий вухань
 Сірий вусач
 Сірий вусач кленовий

 Сірий велетень
 Сірий гекон
 Сірий горіх
 Сірий горал
 Сірий гусак
 Сірий довгоносик бульбочковий щетинистий
 Сірий довгоносик буряковий
 Сірий довгоносик бруньковий
 Сірий кореневий довгоносик
 Сірий жайворонок
 Сірий кардинал
 Сірий коала
 Сірий кит
 Сірий кенгуру гігантський
 Сірий коранус
 Сірий лангур
 Сірий маслюк
 Сірий морський півень
 Сірий африканський папуга
 Сірий пацюк
 Сірий пелікан
 Сірий привид
 Сірий полоз щурячий
 Сірий поплавок
 Сірий сорокопуд
 Сірий спинорог
 Сірий список
 Сірий слиз
 Сірий тюлень
 Сірий ховрах
 Сірий хом'ячок
 Сірий шум
 Сірий чавун